The Digital Swiss 5 var et virtuelt cykelløb, som blev kørt fra 22. til 26. april 2020. Løbet var en erstatning for Tour de Suisse 2020, som var blevet aflyst på grund af coronaviruspandemien i verden.

Deltagende hold

Etaper

Resultater

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Officielt websted

E-cykelløb i 2020
Digital Swiss 5, The